"Vale la pena" es una frase que se puede referir a:

Música 
 Vale la pena, segundo álbum en estudio grabado por la cantante brasilero-venezolana Elisa Rego publicado en el año de 1991.
 Vale la pena, una de las canciones (y sencillo) de Elisa Rego y es la que le da título a su segundo álbum.

Televisión 
 Vale la pena, fue un programa emitido por Telefe.